Đorđe Milićević peut désigner :
Đorđe Milićević (1967-), un homme politique serbe, député à l'Assemblée de la province autonome de Voïvodine ;
Đorđe Milićević (1978-), un homme politique serbe, député à l'Assemblée nationale de la République de Serbie.